Gabella – termine che indicava, nel diritto tributario all'origine in Francia e in Italia, le imposte indirette sugli scambi e sui consumi di merci
 Gabella – l'ufficio a cui spettava l'esazione di tutti i proventi dello Stato, durante la Repubblica di Siena
 Gabella – frazione del comune italiano di Calci, in Toscana
 Gabella – frazione del comune italiano di Crotone, in Calabria
 Gabella – nome italiano desueto della località di Gabela, in Bosnia ed Eregovina
 Emanuela Gabella – pentatleta italiano
 Fabrizio Gabella – produttore cinematografico e regista italiano